Veyrières ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Veyrières (Cantal) im Département Cantal
 Veyrières (Corrèze) im Département Corrèze